Rohlíček může být:

 malý rohlík
 druh sladkého pečiva, například vánočního pečiva – vanilkový rohlíček

rybník
 
 

příjmení osob
 Rudolf Rohlíček (1929–2009) – československý komunistický politik
 Vojtěch Rohlíček – český herec
 Zdeněk Rohlíček (* 1980) – český herec

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení